Spittler är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

Ludwig Timotheus Spittler (1752–1810) tysk historiker och minister
Christian Friedrich Spittler (1782–1867) tysk missionär och diakoni-pionjär

Se även 

 Spitteler

Tyska efternamn